Elmarsa (franska: Elmarsa (MU), Elmarsa (Commune Urbaine), arabiska: لمسيد) är en kommun i Marocko.   Den ligger i provinsen Laayoune och regionen Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är .

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra